Bozkurt au pluriel bozkurtlar signifie en turc « loup(s) gris » :

 Les Loups gris (Bozkurtlar) nom des partisans du mouvement turc nationaliste.

Origine 

Dans la mythologie turque, mongole et altaïque Bozkurt est un animal sacré et un symbole important. Selon ces croyances, les peuples turcs et mongoles seraient des descendants de cet animal. Bozkurt représente alors le ciel (ce qui parait évident sachant que la culture de la région Altaï se concentre sur le chamanisme et le Tengrisme, culte voué au Dieu du ciel Tengri). Bozkurt peut être par ailleurs nommé comme le fils du ciel ("Gök Oğlu").

Le loup est vu comme une représentation de l'esprit de guerre, de liberté, de vitesse et de la nature. Voir un loup est donc perçu comme une bénédiction, autant dans la réalité qu'en rêve. Les femmes enceintes avaient pour habitude de placer une dent de loup ou de la fourrure afin d'éviter le mauvais œil. C'est alors que nous retrouvons, depuis des millénaires, diverses représentations de loups dans les pays majoritairement centre-asiatiques, chez des populations de Sibérie jusqu'à la Turquie, en passant par la Mongolie et d'autres autres pays turciques (tels que le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, etc...).

Il est assez évident de comprendre pourquoi cet animal en particulier suscite autant d'intérêt. Les loups sont attachés à leurs ancêtres et apprécient leur liberté. En effet, les loups d'Asie font partie des rares animaux qui ne sont pas apprivoisés par l'humain. De plus ils chassent autant que demande leur faim, n'attaquent pas les animaux ayant des petits, puis ne mangent pas les restes des proies d'autres animaux. Ils ont un leader et vont respecter chacun des ordres donnés par ce-dernier

Patronymes 
 Emine Bozkurt députée européenne élue en 2009 aux Pays-Bas pour le Parti travailliste (S&D)
 Alaüddevle Bozkurt (? -† 1515) souverain de la dynastie des Dulkadirides () ayant eu pour capitales Maraş et Elbistan en Turquie
 Ahmet Bozkurt, poète et artiste turc

Toponymes 
 Bozkurt chef-lieu de district de la province de Kastamonu en Turquie
 Bozkurt chef-lieu de district de la province de Denizli en Turquie
  village du district de Doğubeyazıt dans la province d'Ağrı